Кенааним (кнааним — ханаанейцы, ханаанцы, ханаанеи) может означать:
 Кенааним — жители Ханаана.
 Кенааним — славяноязычные евреи Киевской Руси и западно-славянских земель X—XVII веков.
 Кенааним (младоевреи) — идейно-культурное движение.

См. также 
 Кенаанит